48-й Чемпионат СССР по классической борьбе проходил в Москве с 19 по 23 июля 1979 года. Соревнования проводились совместно с Летней Спартакиадой народов СССР.

Параллельно со спартакиадным турниром проходили состязания на призы Спорткомитета СССР, в которых принимали участие спортсмены, принимавшие участие спортсмены, не попавшие в сборные команды союзных республик, а также зарубежные спортсмены. Если победитель параллельного турнира становился зарубежный борец, то в решающей схватке он встречался с победителем спартакиадного турнира и выигравший получал титул чемпиона спартакиады народов СССР. Если победителем параллельного турнира становился наш спортсмен, то тогда лауреат спартакиадного турнира сразу объявлялся чемпионом спартакиады, а между собой оба борца разыгрывали золотую медаль чемпиона СССР.

Спортсмены представляли команды всех союзных республик и Москвы и Ленинграда. Участвовали 153 борца.

Медалисты

Литература 
 Классическая и вольная борьба. Справочник / Сост. Н. И. Мягченков — М.: Физкультура и спорт, 1984.

Соревнования по борьбе в Москве
Спорт в России в 1979 году
1979 год в Москве
Июль 1979 года
Чемпионаты СССР в 1979 году